Erste steht für:
 Das Erste, öffentlich-rechtlicher Fernsehsender in Deutschland
 Erste Bank, eine österreichische Bank, Leitbank der Erste Group
 Erste Group, österreichischer Finanzdienstleister
 ERSTE Stiftung, österreichische Sparkassen-Privatstiftung 
Siehe auch:
1. Liga
 Erste Klasse
Erste Liebe
Erste Republik